Соревнования по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 28 сентября. Приняли участие 16 спортсменов из 8 стран.

Сюн Ни стал трёхкратным Олимпийским чемпионом.

Дмитрий Саутин стал обладателем третьей медали на играх в Сиднее и пятой Олимпийской наградой за все время.

Медалисты

Результаты

Финал 
28 сентября состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 стран, которые стартовали сразу с финального раунда.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт